Рокмор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Рокмор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн